Olías del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olías del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Olías del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar